Linki bezeichnet Ortschaften in Polen:

 Linki (Dobra) (dt. Lienke), Weiler in der Gmina Dobra in der Woiwodschaft Westpommern
 Linki (Małdyty) (dt. Gut Linkenau), Dorf in der Gmina Małdyty in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Linki (Mikołajki Pomorskie) (dt. Linken), Dorf der Gmina Mikołajki Pomorskie in der Woiwodschaft Pommern